|-
| 97501 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97502 - || || 6 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97503 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97504 - || || 13 de febrer, 2000 || Oaxaca || J. M. Roe
|-
| 97505 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97506 - || || 10 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97507 - || || 8 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97508 - || || 6 de febrer, 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 97509 - || || 7 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97510 - || || 7 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97511 - || || 3 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97512 - || || 5 de febrer, 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 97513 - || || 4 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97514 - || || 25 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97515 - || || 26 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97516 - || || 27 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97517 - || || 26 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97518 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97519 - || || 29 de febrer, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 97520 - || || 25 de febrer, 2000 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 97521 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97522 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97523 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97524 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97525 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97526 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97527 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97528 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97529 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97530 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97531 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97532 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97533 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97534 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97535 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97536 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97537 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97538 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97539 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97540 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97541 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97542 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97543 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97544 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97545 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97546 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97547 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97548 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97549 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97550 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97551 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97552 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97553 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97554 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97555 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97556 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97557 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97558 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97559 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97560 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97561 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97562 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97563 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97564 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97565 - || || 27 de febrer, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97566 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97567 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97568 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97569 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97570 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97571 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97572 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97573 - || || 28 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97574 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97575 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97576 - || || 25 de febrer, 2000 || Uccle || T. Pauwels
|-
| 97577 - || || 29 de febrer, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97578 - || || 27 de febrer, 2000 || Catalina || CSS
|-
| 97579 - || || 4 de març, 2000 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 97580 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97581 - || || 4 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97582 - || || 6 de març, 2000 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 97583 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97584 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97585 - || || 8 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97586 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97587 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97588 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97589 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97590 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97591 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97592 - || || 5 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97593 - || || 3 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97594 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97595 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97596 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97597 - || || 11 de març, 2000 || Boca Raton || B. A. Segal
|-
| 97598 - || || 3 de març, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 97599 - || || 8 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 97600 - || || 10 de març, 2000 || Socorro || LINEAR
|-

7